Маркос Лопес (): Лопес, Маркос Андрес (род. 1993) — эквадорский футболист.
 Лопес, Маркос (род. 1999) — перуанский футболист.